Восемь кораблей Королевского флота назывались HMS Portland, в честь Портленда в графстве Дорсет или в честь герцогов Портленд:

 HMS Portland — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в Ваппинге в 1653; сожжен чтобы избежать плена в 1692.
 HMS Portland — 48-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1693; перестроен в 1723; разобран в 1743.
 HMS Portland — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1744; продан в 1763.
 HMS Portland — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1770; превращен в 10-пушечный грузовой транспорт в 1800; плавучая тюрьма в 1802; продан в 1817.
 HMS Portland — баркас; вероятно использовался в обороне Плимута; закуплен в 1795; продан в 1802.
 HMS Portland — 52-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1822; должен был называться HMS Kingston; переименован до спуска на воду в 1817; продан в 1862.
 HMS Portland планировался как тральщик типа Bangor; заложен в 1941 переименован в HMS Taitam в тот же год; захвачен Японцами на стапеле в 1941; достроен, введен в строй как тральщик M/S 101; потоплен американцами в 1945.
 HMS Portland (F79) — фрегат типа 23; спущен на воду в 1999; на 2012 год в строю.

См. также 
 HMS Portland Prize — 50-пушечный корабль 4 ранга, бывший французский Auguste; захвачен в 1746 британским HMS Portland; продан в 1749.
 HMS Portland Bill — плавучая мастерская; спущена на воду в 1945; продана в гражданскую службу в 1951, переименована в Zinnia.